

Toponyme 

 Wanne (en wallon Wene) est une section de la commune belge de Trois-Ponts située en Région wallonne dans la province de Liège.
 Côte de Wanne
 Val de Wanne
 Wanne-Eickel, commune allemande qui a été fusionnée avec Herne.

Patronyme 

 Hampus Wanne (1993-), est un handballeur suédois.

Divers 
 Le DSC Wanne-Eickel est un club allemand de football localisé à Wanne-Eickel.